Belly Dancer – singolo di Kardinal Offishall
 Belly Dancer (Bananza) – singolo di Akon